Ланцберг:
 Ланцберг, Владимир Исаакович (1948—2005) — российский бард, писатель, поэт, педагог.
 Ланцберг, Евгения Владимировна — российский бард.

См. также 
 Ландсберг